Langmayr ist der Name von

 Johann Langmayr (1910–1943), österreichischer Hürdenläufer
 Ursula Langmayr (* 1974), österreichische Opernsängerin